Јанко Типсаревић је освојио турнир. У финалу је победио Виктора Троицког резултатом 6-4, 6-2.

Носиоци 

  Јанко Типсаревић (победник)
  Виктор Троицки (финалиста)
  Александар Долгополов (друго коло)
  Николај Давиденко ''(полуфинале)

<li> Алекс Богомолов (четвртфинале)
<li> Дмитриј Турсунов (четвртфинале)
<li> Жил Милер (друго коло)
<li> Андреас Сепи (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2011.